Либеральная теология может относиться к таким направления:
 Либеральное христианство, также ранее известное как «либеральная теология», в настоящее термин охватывает разнообразные направления внутри христианства;
 Исламский либерализм
 Либеральная религия

Понятия «либерализм» и «модернизм» могут быть также связаны со следующими направлениями в религии:
 Христианство
 Теология освобождения, социальное богословие XX-го века, в основном католическое;
 Римско-католический модернизм

 Иудаизм
 Либеральный иудаизм
 Прогрессивный иудаизм, несколько либеральных движений
 Реформистский иудаизм
 Гуманистический иудаизм